Az 1956. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát január 28-án rendezték a Snow Stadionban. Az első két helyen szovjet versenyző ért célba, az aranyérmet Ljubov Kozireva nyerte. A versenyszámnak nem volt magyar résztvevője.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10